La modération est, chez les Grecs, la vertu de ne jamais atteindre l'excès dans les choses de la vie. Dans le christianisme, la modération correspond à la vertu cardinale de tempérance. La modération peut également représenter l'action modérée de consommer de l'alcool, illustrée par l'expression bien connue « boire avec modération ».

 La modération d'informations consiste à décider d'autoriser ou non la publication d'une information sur un site web.

Voir aussi